Die Druga Slovenska Nogometna Liga 2017/18 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. August 2017 und endete am 26. Mai 2018.

Modus 
Die Liga wurde von 10 auf 16 Mannschaften ausgeweitet. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt auf, der Zweitplatzierte konnte über die Play-offs in die ersten Liga aufsteigen. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Vereine 
Teilnehmer waren die sieben verbliebenen Vereine aus der Vorsaison, sowie ein Absteiger aus der 1. Liga und die jeweils zwei besten Mannschaften aus den vier Gruppen der 3. Liga.

Abschlusstabelle

Play-offs 
Der Zweite NK Drava Ptuj spielte gegen den Neunten der ersten Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2018/19. Die Spiele fanden am 2. und 6. Juni 2018 statt.

|}

Weblinks 
 Slovenia 2. SNL 2017/18 rsssf.com
 Statistik nzs.si

2017/18
Fußballsaison 2017/18